Photedes punctilinea är en fjärilsart som beskrevs av Lucas 1959. Photedes punctilinea ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
punctilinea